Майкл Макмиллиан (; род. 21 октября 1978, Колорадо-Спрингс, Колорадо, США) — американский актёр кино и телевидения, известный по роли фанатичного проповедника Стива Ньюлина в вампирском сериале «Настоящая кровь». Также снимался в главных ролях в трагикомедии «Грусть Дориана» (2004), фильме ужасов «У холмов есть глаза 2» (2007) и романтическом телефильме «Бизнес ради любви» (2010).

Биография 
Майкл Макмиллиан родился 21 октября 1978 года в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, и вырос в небольшом городке Олейте, штат Канзас, где посещал среднюю школу Blue Valley Northwest. В 1995 году Макмилиан поступил в Академию искусств Интерлокен, где изучал актерское мастерство, драматургию и сценарное искусство. Во время учёбы в университете Карнеги — Меллона его заметил агент по талантам, с которым Майкл подписал свой первый контракт.

Начал актёрскую карьеру в начале 2000-х годов на телевидении.

С 2008 по 2014 год снимался в телесериале «Настоящая кровь», где сыграл преподобного Стива Ньюлина, христианского проповедника и главу анти-вампирской организации под названием «Церковь Солнца» . Макмиллиан, совместно с другими актёрами, получил премию «Спутник» в категории «Лучший актёрский состав в телесериале».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры XXI века
Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США